Serie B 1950/1951 innebar att SPAL och Legnano gick till Serie A 1951/1952.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1950 i Italien
1951 i Italien
Fotbollssäsongen 1950/1951
1950/1951